Le Cracovia est un club omnisports polonais basé à Cracovie. Ses sections les plus importantes sont :
 la section football, cinq fois championne de Pologne ;
 la section hockey sur glace, vainqueur à onze reprises du championnat de Pologne de hockey sur glace.

Club omnisports en Pologne